Абакумов, Андрей:
 Абакумов, Андрей (иконописец) — иконописец XVII века.
 Абакумов, Андрей Иванович (1772—1841) — сенатор, генерал-провиантмейстер и генерал-интендант.